Itajubá kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itajubá (ort), Minas Gerais, 
 Iporá (ort), Goiás, 
 Itajubá (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar